EPO je tričrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 Evropski patentni urad (European Patent Office).
 hormon eritropoetin
 tričrkovna koda ISO-639 jezika esperanto
 emergency power-off

Glej tudi